Hideo Itokawa (糸川英夫, 1912–1999), científic aeroespacial japonès.
 (25143) Itokawa, asteroide batejat en honor de l'anterior.